Трегубов, Иван: Трегубов, Иван Михайлович (1858—1931) — друг и последователь Льва Толстого.
 Трегубов, Иван Сергеевич (1930—1992) — советский хоккеист.